Takt kan hentyde til flere artikler:
 Takt (musik) – tidsafsnit i musik bestående at et antal grundslag.
 Takt (moral) – i moralfilosofi
 Takt (motor)